John Jesus Flanagan, tiratore di fune ed atleta
 John Flanagan – nuotatore statunitense
 John Flanagan (1978 – ), calciatore
 Jonathon Flanagan (1993 – ), calciatore